Jīng (京), en chinois,
 , en japonais,

Kanji